Buskören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Buskören, Kronoby, Österbotten, 
 Buskören, Nagu, Åboland, 
 Buskören, Kimitoön, Åboland,

Se även
Buskörarna
Skallo Buskören
Stora Buskören
Lilla Buskören

Robotskapade Finlandförgreningar